Макојави има више значења:

 Макојави, Ел Суфрахио (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Макојави (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику